Авиационные происшествия и инциденты, включая угоны, произошедшие с воздушными судами Главного управления гражданского воздушного флота при Совете народных комиссаров СССР («Аэрофлот») в 1932 году.

По имеющимся данным, в этом году крупнейшая катастрофа с воздушными судами предприятия «Аэрофлот» произошла 23 февраля в Хабаровской области у села Нижне-Тамбовское, когда у самолёта ЮГ-1 (G 24) при заходе на посадку отделилось правое крыло, после чего машина упала на лёд реки Амур, при этом погибли 16 человек.

Список 
Отмечены происшествия и инциденты, когда воздушное судно было восстановлено.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

1932
Авиационные происшествия 1932 года